Вельямінов () — російське прізвище, утворене від Вельямин, форми імені Веніамін.
 Вельямінов Петро Сергійович (1926—2009) — російський актор театру і кіно
 Воронцов-Вельямінов Борис Олександрович (1904—1994) — радянський астроном
 Вельямінов Степан Лукич (1670—1737) — російський державний діяч, Президент Першої Малоросійської колегії
 Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович (1830—1904) — російський сходознавець

Примітки 

Російські прізвища